Língua japonesa, na abreviação ISO 639
 Japão, na abreviação ISO 3166-1
 Jornal do Almoço, da RBS TV

Desambiguações de siglas